Eunice (gènere), gènere d'anèl·lids poliquets marí de l'ordre dels eunícides
 Eunice (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Eunice (nereida), una de les cinquanta nereides, filla de Nereu i de Doris
 Eunice (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 (185) Eunice, asteroide del cinturó d'asteroides i descobert el 1878 per Christian Peters